Typ 104 oder Type 104 steht für:

 Peugeot Typ 104, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 104, Frachtschiffstyp der Sietas-Werft
 Cmdo Type 104, Triebwagen der Norwegischen Staatsbahnen, siehe Liste von Lokomotiven und Triebwagen der Norwegischen Eisenbahnen #Triebwagen